strategia (informatyka)
 strategia (państwa)
 strategia (teoria gier)
 strategia (sztuka wojenna)
 strategia „błękitnego oceanu”
 strategia czasu rzeczywistego
 strategia organizacji
 Stratégia – węgierska grupa muzyczna

Zobacz też 
 gra strategiczna